Air Incheon (koreanisch: ) ist eine südkoreanische Frachtfluggesellschaft mit Sitz am Internationalen Flughafen Seoul Incheon.

Flugziele 
Air Incheon bedient Ziele in China, Japan sowie Russland von der Basis am Incheon International Airport heraus.

Flotte 
Mit Stand September 2022 besteht die Flotte der Air Incheon aus vier Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 22,7 Jahren:

Ehemalige Flotte 
Zuvor betrieb Air Incheon unter anderem auch folgende Flugzeugtypen:

 Boeing 737-400F
Boeing 767-300F

Siehe auch 

 Liste von Fluggesellschaften

Einzelnachweise 

Frachtfluggesellschaft
Gegründet 2013
Fluggesellschaft (Südkorea)